Франко Неро () право име Франческо Спаранеро (, Сан Просперо, 23. новембар 1941) је италијански глумац. 

Прва главна улога му је била у филму Ђанго (1966) после које је следио велики број улога у шпагети-вестернима. Од краја 1960-их је у вези са британском глумицом Ванесом Редгрејв, са којом има сина Карла Нера, британског сценаристу и режисера.

Улоге 

|-
| 1964. || || -{La ragazza in prestito}- || || 
|-
| 1966. || Ђанго || -{Django}- || Ђанго ||
|-
| 1966. || || -{Texas, addio}- || || 
|-
| 1966. || || -{Tempo di massacro}- || || 
|-
| 1966. || || -{The Bible: In The Beginning}- || || 
|-
| 1967. || Камелот || -{Camelot}- || Ланселот ||
|-
| 1968. || || -{Il giorno della civetta}- || || 
|-
| 1969. || Битка на Неретви || || капетан Микеле Рива ||
|-
| 1970. || || -{The Virgin and the Gypsy}- || || 
|-
| 1972. || || -{Los amigos}- || || 
|-
| 1976. || || -{Keoma}- || || 
|-
| 1978. || Снага 10 са Наварона || -{Force 10 from Navarone}- || капетан Николај Лесковар ||
|-
| 1981. || || -{Enter the Ninja}- || || 
|-
| 1982. || || -{Querelle}- || || 
|-
| 1983. || Бановић Страхиња || || Бановић Страхиња ||
|-
| 1990. || Умри мушки 2 || -{Die Hard 2}- || генерал Есперанца ||
|-
| 1993. || || -{Jonathan degli orsi}- || || 
|-
| 1996. || || -{Honfoglalás}- || ||
|-
| 2001. || || -{Sacra Corona}- || ||
|-
| 2012. || Ђангова освета || -{Django Unchained}- || Америго Весепи ||
|-
| 2017. || Џон Вик 2 || -{John Wick: Chapter 2}- || Џулијус ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1941.
Италијански глумци